Chiesa di San Costantino a Ollastra
 Chiesa di San Costantino a Pozzomaggiore
 Chiesa di San Costantino a Siamaggiore